Die 2. Badminton-Bundesliga 2020/21 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils elf Teams gegeneinander antraten. Der SV Fun-Ball Dortelweil stieg in die 1. Liga auf.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 
Abschlusstabelle

Weblinks 
 turnier.de

2. Bundesliga 2020/21
2. Bundesliga 2020/21
2. Bundesliga 2020/21